Бо́чка :
 Бочка — сосуд близкой к цилиндру формы, пригодный для перекатывания.
 Бочка — стальная бочка.
 Бочка — старинная русская единица объёма.
 Бочка — фигура высшего пилотажа.
 Бочка — полый плавучий резервуар, закреплённый якорями неподвижно на рейде, для швартовки к нему кораблей и судов.
 Бочка — препятствие в водном туризме, обратное течение воды на поверхности реки, возникающее за мощным крутым сливом.
 Бочка — покрытие зданий или их частей, напоминающее в разрезе очертания луковиц церковных глав.
 Бочка — напольный бас-барабан.
 Бочка — река в России, протекает в республике Коми.
 Бочка виленская ― старинная мера сыпучих веществ.
 Бочка, Илир (род. 1950) — албанский политик и дипломат.

См. также 
 Бондарь
 Бондарь (значения)
 Штурмовые бочки — один из исторических типов импровизированного оружия
 Бочко
 Баррель

Примечания